

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 30 сентября

Международные 
  — Международный день перевода.

Национальные 
  — День независимости.
  — День независимости.
  — Национальный день истины и примирения
 :
 Всеукраинский день библиотек.
 День усыновления.

Религиозные 
  Православие
 — Память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137 года);
 — память преподобномучеников Павла (Моисеева), Феодосия (Соболева), архимандритов, Никодима (Щапкова) и Серафима (Кулакова), иеромонахов (1918 год);
 — память преподобномученицы Ирины Фроловой, послушницы (1931 год);
 — память мученика Иоанна Короткова (1941 год);
 — память преподобномученицы Александры Хворостянниковой, послушницы (1943 год);
 — память мученицы Феодотии (около 230 года) и Агафоклии;
 — память мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных (310 год);
 — память святителя Иоакима (Пани), патриарха Александрийского (1567 год);
 — празднование Цареградской иконы Божьей Матери (1071 год);
 — празднование Макарьевской иконы Божьей Матери (1442 год).

Именины 
 Католические: Софья, Иероним.
 Православные: Вера, Зенон, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Софья. См. также Вера, Надежда, Любовь.

События 
См. также: :Категория:События 30 сентября

До XIX века 
 1139 — землетрясение в Гяндже (ныне территория Азербайджана), жертвами которого стали 230 тысяч человек.
 1399 — Генрих IV провозглашён королём Англии.
 1452 — в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.
 1630 — вынесен приговор первому преступнику в Америке — ; он был повешен за убийство.
 1791 — в Вене состоялась премьера последней оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта».
 1799 — бой при Гларусе во время Швейцарского похода Суворова.

XIX век 
 1809 — в Форт-Уэйн США подписали договор с индейцами, которые уступали 3 млн акров своей земли.
 1813 — начал работу первый Конгресс Парагвая.
 1846 — в Чарлтоне (США, штат Массачусетс) доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии — диэтилового эфира.
 1882 — в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, раздающая электричество множеству потребителей (по системе Эдисона). Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения.

XX век 
 1901 — во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч.
 1902 — запатентован искусственный шёлк (вискоза).
 1906 — в Париже дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. На следующий день победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, приземлившийся в английском городке Уитби (графство Йоркшир).
 1908 — на сцене МХАТа впервые поставлена «Синяя птица» Мориса Метерлинка.
 1916 — Ян Нагурский на гидросамолёте М-9 выполнил «мёртвую петлю».
 1928
 Английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.
 В «Правде» опубликована статья Н. Бухарина «Заметки экономиста» с критикой экономической политики Сталина.
 1929
 Английская служба «Би-би-си» впервые провела телетрансляцию.
 Во Франкфурте-на-Майне немецкий автоконструктор Фриц фон Опель, внук знаменитого Адама Опеля, совершил полёт на планере с ракетными двигателями. За 75 секунд полёта он преодолел расстояние свыше 3 км.
 1935 — в Бостоне состоялась премьера оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».
 1938 — подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией о передаче Судетской области Германии.
 1939 — Игнаций Мосцицкий передал в Румынии пост президента Польши Владиславу Рачкевичу.
 1941
 Начало операции «Тайфун» (немецкого наступления на Москву).
 Нацистами уничтожено гетто в Островно (Витебская область).
 1948 — на ГМ-1 (прототип Ми-1) конструкции ОКБ М. Л. Миля (лётчик-испытатель М. К. Байкалов) была развита скорость в 100 км/час, а спустя некоторое время достигнут максимум — 170 км/час.
 1954 — пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка «USS Nautilus» (США).
 1965
 Установлены почётные звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР».
 Принял присягу президент Филиппин Фердинанд Маркос.
 1971 — СССР и США в Вашингтоне заключили Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны.
 1980
 Опубликована первая спецификация Ethernet.
 В Израиле введена новая валюта — шекель.
 1982 — создан Государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова.
 1984 — произошла стыковка западной и восточной ветвей БАМа.
 1988 — в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Сеуле сборная СССР обыграла команду Югославии (76:63)
 1994
 Верховный суд Канады постановил, что мужчина, обвинённый в сексуальном домогательстве, может использовать в качестве смягчающего обстоятельства факт своего опьянения.
 Совет сотрудничества стран Персидского залива объявил о прекращении экономического бойкота Израиля (бойкот длился 46 лет).
 1998 — академику Дмитрию Лихачёву вручена высшая награда России — Орден Святого апостола Андрея Первозванного номер 1.
 1999 — Вторая чеченская война: федеральные войска вошли на территорию Чечни.

XXI век 
  — в датской газете Jyllands-Posten опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало т. н. «карикатурный скандал».
  — состоялись внеочередные парламентские выборы на Украине.
  — Комиссия ЕС пришла к заключению, что войну в Южной Осетии начала Грузия, однако и Россию обвинили в неадекватном ответе и провоцировании конфликта.
  — началась военная операция России в Сирии.
  — вторжение России на Украину: Россия аннексировала части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 30 сентября

До XIX века 
 1207 — Джалаладдин Руми (ум. 1273), персидский поэт-суфий.
 1707 — Пьетро Ротари (ум. 1762), итальянский художник-портретист, работавший в России.
 1550 — Михаэль Мёстлин (ум. 1631), немецкий астроном и математик, наставник И. Кеплера.
 1715 — Этьенн де Кондильяк (ум. 1780), французский философ, основоположник ассоциативной психологии.
 1731 — граф Яков Сиверс (ум. 1808), российский государственный деятель, дипломат, один из учредителей Вольного экономического общества.
 1758 — граф Александр Дмитриев-Мамонов (ум. 1803), российский генерал-адъютант, генерал-поручик, один из фаворитов Екатерины II.
 1788 — Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Реглан (ум. 1855), британский фельдмаршал, имя которого вошло в историю моды.

XIX век 
 1841 — Михаил Драгоманов (ум. 1895), украинский историк, критик, публицист, общественный деятель.
 1861 — Уильям Ригли-младший (ум. 1932), американский промышленник, чья компания стала крупнейшим производителем жевательной резинки.
 1862 — Георгий Конюс (ум. 1933), российский и советский музыковед, композитор и педагог.
 1863 — Рейнхард Шеер (ум. 1928), германский военный деятель, адмирал.
 1865 — Люсьен Леви-Дюрмэ (ум. 1953), французский художник-символист и гончар, представитель стиля модерн.
 1870 — Жан Батист Перрен (ум. 1942), французский физик, лауреат Нобелевской премии (1926).
 1875 — Сергей Сергеев-Ценский (ум. 1958), русский советский писатель, путешественник, академик АН СССР.
 1882 — Ханс Гейгер (ум. 1945), немецкий физик, изобретатель счётчика уровня радиации.
 1887 — Лиль Даговер (ум. 1980), немецкая актриса театра и кино.
 1891 — Отто Шмидт (ум. 1956), советский писатель, математик, астроном, геофизик, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза.
 1895 — Александр Василевский (ум. 1977), Маршал Советского Союза, начальник Генштаба, дважды Герой Советского Союза.
 1900 — Николай Парийский (ум. 1996), советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.

XX век 
 1905 — Невилл Фрэнсис Мотт (ум. 1996), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1977).
 1906
 Майкл Иннес (наст. имя Джон Иннес Макинтош Стюарт; ум. 1994), английский писатель, автор детективов.
 Сесиль Такаишвили (ум. 1984), грузинская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 1908 — Давид Ойстрах (ум. 1974), советский скрипач, дирижёр и педагог.
 1913 — Роберт Александр Нисбет (ум. 1996), американский социолог.
 1917
 Юрий Любимов (ум. 2014), советский и российский театральный режиссёр, актёр, руководитель Театра на Таганке, народный артист России.
 Пак Чон Хи (убит в 1979), генерал, президент Республики Корея (1963—1979).
 Бадди Рич (ум. 1987), американский джазовый барабанщик, бэндлидер, композитор.
 1921 — Дебора Керр (ум. 2007), английская актриса, лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар».
 1922 — Владимир Монахов (ум. 1983), советский кинооператор и режиссёр, лауреат Ленинской премии.
 1924 — Трумен Капоте (ум. 1984), американский писатель-прозаик, драматург, актёр.
 1925
 Вера Васильева, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 Генрих Малян (ум. 1988), армянский режиссёр театра и кино, народный артист СССР.
 Аркадий Осташев (ум. в 1998), советский и российский инженер-механик, ведущий испытатель ракет и ракетно-космических комплексов ОКБ-1 НИИ-88 МОП.
 1927 — Юрий Каюров, актёр театра и кино, исполнитель роли Ленина в ряде фильмов, народный артист РСФСР.
 1928 — Эли Визель (ум. 2016), американский и французский писатель и педагог, лауреат Нобелевской премии мира (1986).
 1933 — Илья Кабаков, советский и американский художник-концептуалист.
 1939 — Жан-Мари Лен, французский химик, основатель супрамолекулярной химии, лауреат Нобелевской премии (1987).
 1943 — Иоганн Дайзенхофер, немецкий биофизик, лауреат Нобелевской премии по химии (1988).
 1946 — Йохен Масс, немецкий автогонщик, пилот «Формулы-1».
 1947 — Марк Болан (настоящее имя Марк Фелд; погиб в 1977), английский рок-музыкант, лидер группы «T.Rex».
 1950 — Лаура Эскивель, мексиканская писательница.
 1953 — Анатолий Гуницкий, российский драматург, журналист, поэт, писатель; один из основателей рок-группы «Аквариум».
 1961 — Эрик Штольц, американский киноактёр.
 1962 — Франк Райкард, нидерландский футболист, чемпион Европы (1988), тренер.
 1963 — Андрей Константинов (урожд. Андрей Баконин), российский журналист, писатель, сценарист.
  — Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель.
  — Сергей Чекрыжов, российский композитор, клавишник группы «Несчастный случай»
  — Рубен Волковиски, аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион (2004).
  — Марион Котийяр, французская актриса, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
 
 Данте Амарал, бразильский волейболист, олимпийский чемпион (2004) и трёхкратный чемпион мира.
 Мартина Хингис, швейцарская теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира.
  — Шина Шоу, американская киноактриса и эротическая модель.
  — Оливье Жиру, французский футболист, чемпион мира (2018), лучший бомбардир в истории национальной сборной.
  — Лукас Хофер, итальянский биатлонист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
  — Жоффре Ловернь, французский баскетболист, чемпион Европы (2013).
  — Алия Мустафина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), трёхкратная чемпионка мира.
  — О Сан Ук, южнокорейский фехтовальщик на саблях, олимпийский чемпион (2020), 4-кратный чемпион мира.
  — Макс Ферстаппен, нидерландский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе «Формула-1».

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 30 сентября

До XX века 
 420 — Иероним Стридонский (р. ок. 342), церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского перевода Библии.
 1246 — Ярослав Всеволодович (р. 1190), великий князь киевский (1236—1238, 1243—1246) и владимирский (1238—1246).
 1755 — Франческо Дуранте (р. 1684), итальянский композитор.
 1876 — Эрминия Фуа-Фузинато, итальянская поэтесса, супруга  (род. в 1834).
 1881 — Елизавета Безобразова (урождённая Маслова, р. 1836), русская писательница, жена академика В. П. Безобразова.
 1897 — Фредерик Годфруа (р. 1826), французский филолог и историк литературы, журналист и педагог.

XX век 
 1915 — Константин Маковский (р. 1839), русский художник.
 1922 — Антонио Фаваро (р. 1847), итальянский математик, историк науки.
 1943 — Наум Аронсон (р. 1873), лифляндский и французский скульптор и общественный деятель.
 1948 — Василий Качалов (р. 1875), театральный актёр, народный артист СССР.
 1955
 Джеймс Дин (р. 1931), американский актёр.
 Михаил Чехов (р. 1891), русский и американский актёр, театральный педагог и режиссёр, племянник А. П. Чехова.
 1957 — Николай Комиссаров (р. 1890), советский актёр театра и кино, народный артист УССР.
 1961 — Александр Брянцев (р. 1883), актёр, театральный режиссёр, основатель и руководитель (с 1921) первого в России театра для детей, народный артист СССР.
 1970 — Николай Конрад (р. 1891), российский и советский востоковед, академик АН СССР.
 1980 — Анатолий Кторов (р. 1898), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1983 — Пётр Зайончковский (р. 1904), российский историк, источниковед, археограф и библиограф.
 1985
 Симона Синьоре (р. 1921), французская киноактриса.
 Роберт Штильмарк (р. 1909), советский писатель и журналист.
 Чарльз Фрэнсис Рихтер (р. 1900), американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений.
 1990
 Патрик Уайт (р. 1912), австралийский писатель.
 Мишель Лейрис (р. 1901), французский поэт и эссеист.
 1994 — Андре Львов (р. 1902), французский микробиолог, расшифровавший генетический код, нобелевский лауреат (1965).
 1996 — Валентина Токарская (р. 1906), советская и российская актриса, народная артистка РФ.
 1997 — Игорь Безродный (р. 1930), советский и российский скрипач, дирижёр, педагог.
 1999
 Дмитрий Лихачёв (р. 1906), советский и российский филолог, искусствовед, академик.
 Николай Анненков (р. 1899), актёр Малого театра и кино, народный артист СССР.

XXI век 
 2005 — Сергей Старостин (р. 1953), советский и российский лингвист, востоковед, полиглот.
 2008 — Григорий Бонгард-Левин (р. 1933), советский и российский учёный-востоковед, индолог, академик.
 2009 — Павел Попович (р. 1930), советский космонавт, Герой Советского Союза.
 2013 — Рангел Вылчанов (р. 1928), болгарский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 2014 — Мартин Льюис Перл (р. 1927), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1995).
 2017 — Андрей Меньшиков (р. 1945), советский и российский поэт, драматург и сценарист, соавтор более 100 песен.

Приметы 
 Православный праздник в память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, как правило, ясный и тёплый.
Всесветные бабьи именины и девичьи посиделки. «Лоси-рогачи справляют по лету поминки».

См. также

Примечания